Herak ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Herak (* 1957), kroatischer Politiker (HDZ)
 Marijan Herak (* 1956), kroatischer Geophysiker
 Milan Herak (1917–2015), jugoslawischer bzw. kroatischer Geologe und Paläobotaniker